XXV (Pallas), een muziekalbum
 Het jaartal 25 in Romeinse cijfers